Айтарея (Айтарейя; ) может относиться к:

 «Айтарея-араньяка»
 
 «Айтарея-упанишада»